Keilhacker ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Keilhacker (1894–1989), deutscher Psychologe und Medienpädagoge
 Martin Keilhacker (Physiker) (1934–2016), deutscher Plasmaphysiker
 Theresa Keilhacker, deutsche Architektin, Präsidentin der Architektenkammer Berlin